Чанчен Примеро има више значења:

 Чанчен Примеро (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Чанчен Примеро (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику